В одиночному розряді тенісного турніру Hilversum Trophy 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Катарина Малеєва здобула титул, у фіналі перемігши Каріну Карлссон 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Зіна Гаррісон (півфінал)
 Беттіна Бюнге (1-ше коло)

 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Hilversum Trophy